Le Championnat d’Afrique féminin de basket-ball 2007  s’est déroulé au Sénégal avec des matchs joués au Stadium Marius-Ndiaye de Dakar et au stade Maniang-Soumaré de Thiès. Ce tournoi permet au Mali, vainqueur, de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2008. Le Sénégal, deuxième, et l'Angola qui termine à la troisième place, obtiennent une place pour le tournoi de qualification préolympique disputé en 2008. La joueuse du Mali Hamchétou Maïga-Ba est désignée meilleure joueuse du tournoi.

Qualification

Formule

Enjeux olympiques 

Le vainqueur du tournoi, l'équipe du Mali, a obtenu sa place pour les jeux Olympiques de 2008.
Les deux équipes classées deuxième et troisième, respectivement le Sénégal et l'Angola, disupteront des tournois de qualifications en juin 2008.

Récit

Équipes participantes et groupes

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Phase finale 

Classement 5 à 8

Classement 9 à 12

Classement final

Liens externes 

2007
Basket-ball feminin
Basket-ball feminin 2007
Compétition de basket-ball au Sénégal
Afrique
Sport féminin au Sénégal